What Remains – libro di Sally Mann del 2003
 What Remains – film del 2006 diretto da Eric Lin
 What Remains – miniserie televisiva britannica